ZEP, voluit ZEP B.V. is een Nederlandse start-up en producent en uitvinder van de keramische zonneceldakpan.

Geschiedenis 
Het bedrijf startte in 2013 in Urk met als doel zonnepanelen op een betere manier te integreren in met name de woningbouw. Het hiertoe door ZEP ontwikkelde product, de zonneceldakpan (ook wel zonnepan genoemd) behoort tot het zogeheten BIPV-segment (building integrated photovoltaics) waartoe bijvoorbeeld ook producten worden gerekend zoals gevels, carports of glazen ruiten met daarin zonnecellen verwerkt.

Externe links 

 Officiële website

Nederlands bedrijf
Urk